Der Kanton Fezensac ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt in den Arrondissements Auch und Condom im Département Gers. Der Hauptort ist Vic-Fezensac.

Geographie 
Der Kanton liegt im Zentrum des Départements westlich und nordwestlich von Auch.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Vic-Fezensac (15 Gemeinden), Eauze (8 Gemeinden), Valence-sur-Baïse (5 Gemeinden), Montesquiou (3 Gemeinden) und Aignan (2 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Marie-Martine Dalla-Barba/Robert Frairet (UMP) gegen Philippe Cahuzac/Sylvie Lasportes-Sanchez (Divers gauche) mit einem Stimmenanteil von 65,09 % (Wahlbeteiligung:64,03 %).

Einzelnachweise 

Fezensac